Чемпіонат світу з баскетболу 1970 року — шостий чемпіонат світу з баскетболу, що проходив в Югославії з 10 травня по 24 травня 1970 року.

Команди-учасниці

Попередній раунд

Група А

Група В

Група С

Кваліфікація 8-13 місця 

Результати

Фінальний раунд 

Результати

Підсумкова таблиця 
Підсумкова таблиця турніру:

Символічна збірна турніру 
 Крешимир Чосич
 Сергій Бєлов
 Модестас Паулаускас
 Убіратан Перейра Масіел 
 Кенні Вашингтон

Посилання 
 Любляна 1970 
 ФІБА 1970 
 Історія чемпіонатів. 1970 

Чемпіонати світу з баскетболу
1970 у баскетболі
Травень 1970